Gettysburg puede referirse a:

 La ciudad de Gettysburg, en el estado estadounidense de Pensilvania.
 La ciudad de Gettysburg, en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 La villa de Gettysburg, en el estado estadounidense de Ohio.

También a los siguientes acontecimientos históricos:

 La Batalla de Gettysburg, la mayor batalla que ha tenido lugar en América del Norte, considerada crucial en la Guerra de Secesión.
 El discurso de Gettysburg, el más famoso discurso de Abraham Lincoln.

En cine y televisión puede hacer referencia a:

Gettysburg, película de 1993 de Ronald F. Maxwell, sobre la batalla anterior.
Gettysburg, documental de 2011 para la televisión, narrador por Sam Rockwell.

En juegos:

 Gettysburg, juego de mesa de 1958 publicado por la compañía Avalon Hill.
 Gettysburg, videojuego de estrategia por turnos de 1995.
 Sid Meier's Gettysburg!, videojuego de estrategia de 1998 ambientado en la Guerra de Secesión.
 Gettysburg, juego de mesa de 2010 diseñado por Martin Wallace.